Hasenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Michael Hasenberg, deutscher Filmproduzent und Filmregisseur
 Frank Hasenberg (* 1964), deutscher Kommunalbeamter und hauptamtlicher Bürgermeister
 Peter Hasenberg (* 1953), deutscher Filmkritiker

Hasenberg ist Name oder Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:

Ortsteile und Ansiedlung in Deutschland:
 Hasenberg (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hasenberg (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Hasenberg (Bitzen), Ortsteil der Ortsgemeinde Bitzen, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Hasenberg, Ansiedlung im Ortsteil Glossen (Löbau) der Stadt Löbau, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Hasenberg (Nümbrecht), Ortsteil der Gemeinde Nümbrecht, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hasenberg (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hasenberg (Perach), Ortsteil der Gemeinde Perach, Landkreis Altötting, Bayern
 Hasenberg (Pfedelbach), Hof im Ortsteil Harsberg (Pfedelbach) der Gemeinde Pfedelbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Hasenberg (Remscheid), Ortsteil der kreisfreien Stadt Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 Hasenberg (Seelbach), Ansiedlung der Gemeinde Seelbach (Schutter), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Hasenberg (Stuttgart), Stadtteil der kreisfreien Stadt Stuttgart, Baden-Württemberg
 Hasenberg (Sulzbach-Laufen), Wohnplatz im Ortsteil Laufen der Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hasenberg (Zittau), ehemaliger Ortsteil der Stadt Zittau, Landkreis Görlitz, Sachsen

Ortschaften in Österreich:
 Hasenberg (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft von Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Hasenberg (Gemeinde Spital), Ortsteil von Spital am Pyhrn, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Hasenberg (Gemeinde Steyregg), Ortschaft von Steyregg, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

Dörfer in Polen (historisch):
 Hasenberg (Landkreis Deutsch Krone, Westpreußen/Pommern), deutscher Name von Dolaszewo, Dorf im Powiat Pilski, Woiwodschaft Großpolen
 Hasenberg (Kreis Heilsberg, Ostpreußen), deutscher Name von Zajączki (Lubomino), Dorf im Powiat Lidzbarski, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siedlung in Russland (historisch):
 Hasenberg (Kreis Wehlau, Ostpreußen), deutscher Name von Prigorodnoje (Kaliningrad, Gwardeisk), Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad

Weiler in der Schweiz:
 Hasenberg (Widen), Weiler der Gemeinde Widen, Bezirk Bremgarten, Kanton Aargau

Bauten:
 Hasenberg-Bastion, Teil der Dresdner Befestigungsanlagen in kreisfreier Stadt Dresden, Sachsen
 Wasserburg Hasenberg, abgegangene Wasserburg bei Eckartsberg (Mittelherwigsdorf), Landkreis Görlitz, Sachsen
 Hasenbergturm (Stuttgart), abgegangener Aussichtsturm in Hasenberg (Stuttgart), kreisfreie Stadt, Baden-Württemberg
 Hasenbergturm (Widen), ein im Jahre 2021 errichteter Aussichtsturm in Widen, Kanton Aargau, Schweiz

Straßen:
 Hasenberg (Hannover), 1925 an Stelle des ehemaligen Kaninchenberges angelegte Straße in Hannover-Leinhausen

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):

in Deutschland:
 Hasenberg (Fichtelgebirge) (751 m), im Fichtelgebirge bei Fichtelberg (Oberfranken), Landkreis Bayreuth, Bayern, mit Granitfelsengruppe Luginsland
 Hasenberg (Harz) (572,0 m), im Harz bei Wildemann, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Hasenberg (Roggenburg) (ca. 545 m), bei Roggenburg (Bayern), Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Hasenberg (Ahrgebirge) (471,6 m), im Ahrgebirge bei Ober-Krälingen (Berg (bei Ahrweiler)), Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Hasenberg (Stuttgart) (456,2 m), in kreisfreier Stadt Stuttgart, Baden-Württemberg
 Hasenberg (Lohne) (304,0 m), bei Lohne, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Hasenberg (Rheinisches Schiefergebirge) (262 m), in kreisfreier Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Hasenberg (Lauenburg) (61 m), in Lauenburg/Elbe, Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein

in Österreich:
 Hasenberg (Lanzendorf), in Lanzendorf (Niederösterreich), Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich

in Polen:
 Hasenberg, deutscher Name des Zajęcznik (Riesengebirge) (930 m), im Riesengebirge bei Karpacz, Powiat Jeleniogórski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Hasenberg, deutscher Name des Zajęcznik (Rabengebirge) (682 m), im Rabengebirge bei Chełmsko Śląskie, Powiat Kamiennogórski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Hasenberg, (auch Hasenstein), deutscher Name des Zajęcznik (Isergebirge) (595 m), im Isergebirge bei Świeradów-Zdrój, Powiat Lubański, Woiwodschaft Niederschlesien

in der Schweiz:
 Hasenberg (Schweizer Mittelland) oder Haseberg (782 m), Südsporn des Heitersbergs im Schweizer Mittelland bei Hasenberg (Widen), Bezirk Bremgarten, auf Grenze zum Bezirk Baden, Kanton Aargau

Siehe auch:
 Haasenberg
 Hasberg
 Hasbergen
 Hasenbergl
 Hasenburg
 Haßberg
 Haßberge
 Haßbergen
 Hassenberg
 Oberhasenberg